Ге́рберт Васи́льевич Кемокли́дзе (16 октября 1939, Туапсе — 8 мая 2016, Ярославль) — советский, затем российский писатель, переводчик и сценарист. Член Союза писателей СССР с 1978 года, Союза журналистов России c 1994 года; Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1998).

Биография

Ранние годы 
Родился 16 октября 1939 года в г. Туапсе. Город подвергался в войну бомбардировкам, и семья эвакуировалась в Сочи, где отец работал инженером на железной дороге. В 1945 году, после восстановления в Латвии советской власти, отец был переведен на работу в Ригу, куда переехала вся семья. После окончания средней школы Герберт Кемоклидзе два года работал на рижском заводе ВЭФ, а потом поступил на славянское отделение филологического факультета Ленинградского университета.

Карьера 
После окончания университета в 1963 году был направлен на работу в Ярославль — в научно-исследовательский институт мономеров для синтетического каучука (НИИМСК), где до 1981 года работал переводчиком со славянских языков. С 1981 по 1985 годы был заведующим редакцией художественной литературы Верхне-Волжского книжного
издательства. С 1985 по 1991 год — на творческой работе. С 1991 года по 1999 год — заместитель главного редактора Ярославской областной газеты «Золотое кольцо». С 2002 по 2013 год — председатель правления Ярославской региональной организации «Союз писателей России», секретарь Правления Союза писателей России. Был редактором литературно-художественного журнала «Мера», председателем редакционной коллегии книжной серии «Ярославский писатель».

Творчество 
Первый сатирический рассказ был опубликован в 1965-м году в журнале «Крокодил». После этого сатирическая и психологическая проза Г.Кемоклидзе регулярно печатается в журналах «Юность», «Аврора», «Москва», «Наш современник», «Север» и других, в «Литературной газете», «Литературной России», «Комсомольской правде» и других периодических изданиях. Автор нескольких сценариев для киножурнала «Фитиль».

Автор книг, вышедших суммарным тиражом более одного миллиона экземпляров. Книги выходили в издательствах «Советский писатель», «Правда», «Молодая гвардия», «Современник» и других. Произведения переводились на английский, немецкий, польский, болгарский, чешский, эстонский, латышский и другие языки.

Вершиной творчества Кемоклидзе считают роман «Салин». «Г. В. Кемоклидзе лет 20—30 назад был известен скорее как писатель—юморист и сатирик. Об этом свидетельствует и одна из его литературных премий — болгарский „Золотой ёж“. Но эстрадные лавры, совратившие в то время столь многих, как-то миновали его. Писатель эволюционировал к серьезной прозе. Однако острая чувствительность к жизненному абсурду составила едва ли не лучшие (а уж самые сочные безусловно) страницы его последнего произведения. Касается ли писатель того, как „гуляют“ дембеля или празднуют нувориши, как бабки воюют с работягами и милицией за старый парк или как толпа митингует, как герой теряет невинность или как спорят священник Леонтьевской церкви и врач „из прежних“, как собачатся друг с другом Свердлов и Троцкий или отстаивает правду „пламенная большевичка“, как старухам возвращает молодость бессмертный Молх или как проповедует Диоген, — автор вновь и вновь сталкивает разные системы ценностей, недалекие претензии или наивность и недемонстративное понимание раскрываемой им сути вещей».

Личная жизнь 
Жена — Лидия Фёдоровна, филолог. Сыновья — Константин, морфолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии Ярославского медицинского университета и Вадим, руководитель Калининградского отделения Российского морского регистра судоходства.

Библиография 

 Как сохранить молодость (1969)
 В ожидании весны (1972)
 Домашний крокодил (1975)
 Орех прадеда Нико (на грузинском языке) (1978)
 Процесс (1979)
 Дорога через красивый лес (1981)
 Грабёж среди бела дня (1982)
 Новая жена (на грузинском языке) (1982)
 Рыцари и львы (1984)
 Звонок Бубякину (1984)
 Детское время (1985)
 Ревизиада (1988)
 Перекрёсток (1989)
 Оптом и в розницу (1990)
 Грузинский акцент Ярославля (2001)
 Панков (2003)
 Салин (2009)
 …тысяча…(2010)
 Приключения Компика и Интернетки (2014)

Награды и премии 
 Лауреат Международной премии «Золотой Молодой Ёж».
 Лауреат премии «Золотой телёнок» «Литературной Газеты» («Клуба 12 стульев») (1977).
 Лауреат Всероссийской премии им. Н. А. Некрасова.
 Лауреат премии еженедельника «Собеседник».
 Дважды лауреат областной литературной премии имени Сурикова.
 Дважды лауреат премии имени Трефолева.
 Лауреат Премии города Ярославля за заслуги в области культуры и искусства.
 Занесён в книгу Почёта Ярославской области.
 Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Примечания

Ссылки 
 Г. В. Кемоклидзе: «В стране Пустоделии»
 Страница автора по имени Кемоклидзе Герберт
 Г. В. Кемоклидзе: «Немец»

Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Члены Союза писателей СССР